Vordemfelde ist der Familienname folgender Personen:

 August Vordemfelde (1880–1972), deutscher Politiker (DNVP), MdR
 Friedrich-Wilhelm Vordemfelde (1923–1992), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Bürgermeister von Northeim